Gertz är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Hans Gertz
 Jami Gertz
 Martin Clarentius Gertz
 Otto Gertz

Se även 

 Giertz

Efternamn